Felipe Alfau puede referirse a:

 Felipe Alfau y Bustamante. Trinitario dominicano.
 Felipe Alfau Mendoza. Militar español, hijo del anterior.
 Felipe Alfau. Escritor hispano-estadounidense.